Serafín est un nom de famille porté par plusieurs personnalités, et un prénom.

Personnalités 

 David Serafín (né en 1936), romancier gallois ;
 Moisés Lira Serafín (1893-1950), prêtre mexicain, vénérable catholique.

Prénom 
Pour les personnalités de ce prénom, voir :

Voir aussi